Бановина — область у Центральній Хорватії
 Бановина — адміністративна одиниця Королівства Югославії
 Бановина Хорватія — національна автономія у складі Королівства Югославії (1939—1941).
 Боснійська бановина — середньовічна боснійська держава